Hill Nunatak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hill Nunatak, Östantarktis, 
 Hill Nunatak, Västantarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar